

Галт — місто, штат Каліфорнія
 Галт — місто, штат Айова
 Галт — місто, штат Міссурі